Csehország
 Doudleby, település a České Budějovice-i járásban
 Doudleby nad Orlicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban